Жан Рено (; рождено име Don Juan Moreno-y-Jederique Jimenez, Дон Хуан Морено-и-Хедерике Хименес) е френски актьор от испански произход, роден в Мароко.

Биография 
През военните си години той служи в Германия, след което на 17-годишна възраст се премества във Франция, за да работи като актьор. В началото той се присъединява към пътуваща театрална трупа, с която обикаля различни части на Франция. Филмовият му дебют е през 1979 г. във филма на Коста Гаврас „Женско присъствие“. Важна роля в кариерата му изиграва доброто му представяне във филма на Люк Бесон „Последната битка“.

Заради добрата си игра в „Последната битка“ Люк Бесон го кани и в някои от следващите си филми – „Метро“, „Голямото синьо“, както и в трилъра „Никита̀“, който е много добре приет от публиката и критиката.

Жан Рено има участия и в немалко американски продукции. През 1996 г. участва заедно с Том Круз в шпионския трилър „Невъзможна мисия“. Участва също във филмите „Не умирай, Розана“ и „Френска целувка“.

Жан Рено е най-добре познат на публиката с ролите си във филмите „Леон“ (1994), където участва заедно с Натали Портман и Гари Олдман, и филма „Ронин“ (1998), където играе заедно с Робърт Де Ниро. През 1998 г. Рено участва също и във филма „Годзила“

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Френски актьори и актриси
Родени в Казабланка
Испанци във Франция